Дитячий оздоровчий табір «Альбатрос» — дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, впроваджує комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення і відпочинку протягом оздоровчої зміни.

Розташування 

Розташований в екологічно чистій зоні на узбережжі Чорного моря поза великого населеного пункту, в значній відстані від будь-яких промислових об'єктів, має власний обладнаний пляж на березі моря. Більше половини території закладу складають зелені насадження.

Відстань від найближчої залізничної станції м. Миколаєва до бази ДОТ «Альбатрос» в с.Рибаківка становить 90 кілометрів, від найближчої залізничної станції Одеса 80 кілометрів. Територія табору, яка займає 4,8 га, огороджена сіткою рабицею, ізольована від додаткових, не передбачених для забезпечення оздоровлення дітей, будівель, споруд. Обслуговчий персонал табору проживає в окремих будинках.

Характеристика 
Табір з трьома цегляними 2-х поверховими спальними корпусами, збудованими за типовим проектом має проектну потужність 240 дітей в заїзд з проживанням у спальних кімнатах по 4 людини з наявністю на поверсі по 2 туалети, умивальні і душових кімнат. Всі приміщення та територія відповідають вимогам пожежної безпеки та санітарних умов. Спальні кімнати обладнані новими зручними меблями згідно з санітарними нормами: ліжками, тумбочками, шафами, вішалками для одягу, столами та стільцями. Є побутові кімнати для просушки одягу та взуття, приміщення для зберігання валіз. На кожному поверсі спальних корпусів є виходи на балкони, в холах телевізори та тенісні столи.

Пляж, обладнаний тіньовими навісами і всіма необхідними засобами безпеки і порятунку на воді, а також волейбольним майданчиком і спортивним інвентарем, знаходиться на відстані 100 метрів від території ДОТ «Альбатрос». Купання проводиться інструктором з плавання, одночасно в море перебувають 10 дітей з двома вихователями, на пляжі присутній медпрацівник. Поруч з пляжем знаходиться рятувальна станція.

Їдальня, окрема будівля, з 5-ти разовим харчуванням розрахована на 240 місць в одну зміну. Є можливість організувати дієтичне і лікувальне харчування.

Табір має автономне водопостачання з 80 м артезіанської свердловини та електропідігрів води для душових і їдальні. Постачання холодної та гарячої води здійснюється цілодобово. Кран для питної води знаходиться біля їдальні. Діти мають можливість пити воду з кулерів на кожному поверсі спальних корпусів цілодобово

Медичне обслуговування проводить медпрацівник, який цілодобово чергує в медпункті де є ізолятор, кімната для хворих, розрахована на 15 осіб з санвузлом, і забезпечення необхідними медичними препаратами і засобами першої допомоги на місці. Доставку хворих в клініку забезпечує обладнаний автомобіль швидкої допомоги табору. Додаткові медичні послуги дітям, які їх потребують, за угодою надає Березанська центральна районна лікарня.

На території ДОТ «Альбатрос» є спортивні майданчики (футбольне поле, волейбольний майданчик, бігова асфальтована доріжка, бадмінтонний майданчик, тенісні столи), ігрові майданчики з гірками, гойдалками, а також літній концертний майданчик.

Табір має достатню кількість кваліфікованих фахівців зі спортивної, культурно-масової, виховної роботи, які працюють по декілька років в дитячих оздоровчих таборах.

Дитячий оздоровчий табір має апаратуру для проведення дискотек, танцювальних вечорів, концертів художньої самодіяльності, перегляду художніх і науково-популярних фільмів, відеофільмів, мультфільмів і конкурсів «Караоке».

Культурно-масові, спортивно-оздоровчі програми проводяться за планом і забезпечуються необхідним спортивним та іншим ігровим інвентарем, канцтоварами, які надаються дітям безкоштовно.

Кожну зміну проводяться екскурсії на озеро Тузла або острів Березань та інші.

Тривалість зміни 
 Тривалість зміни в таборі 21 день, 4 заїзду з 01 червня по 10 вересня 2012 року.

Адреса оздоровчого закладу 
с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область, 15 квартал I.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Дитячі заклади
Миколаївський район
Дитячі табори
Соціально-медичні та геріатричні заклади України